

Miejscowość w Czechach
 Dubno – miejscowość i gmina (obec) w kraju środkowoczeskim

Miejscowość w Polsce
 Dubno – dawna nazwa miasta Dubienka
 Dubno – wieś w województwie podlaskim

Miejscowość na Słowacji
 Dubno – wieś (obec) w kraju bańskobystrzyckim

Miejscowości na Ukrainie
 Dubno – miasto w obwodzie rówieńskim
 Dubno – wieś w obwodzie rówieńskim
 Dubno – dawna wieś, obecnie uroczysko w obwodzie wołyńskim

Zobacz też 
 Dubna – miasto w Rosji